O interdenominacionalismo é um movimento  cristão evangélico de cooperação entre várias denominações cristãs.

História 
O movimento tem suas origens na fundação da Sociedade Missionária de Londres, uma sociedade missionária, em 1795 por várias denominações evangélicas que tinham uma visão interdenominacional da  missão.  Desenvolveu-se com a fundação da Aliança Evangélica em 1846 em Londres, Inglaterra por 52 denominações evangélicas.  Várias outras organizações evangélicas também contribuíram para o movimento interdenominacional.  No estudos bíblicos, houve na International Fellowship of Evangelical Students em 1947. Na ajuda ajuda humanitária cristã mundial, World Vision International em 1950. Houve também o surgimento de vários escolas bíblicas interdenominacionais. Em 1951, a Aliança Evangélica Mundial "(World Evangelical Fellowship)" foi fundada por líderes evangélicos de 21 países na primeira assembleia geral em Woudschoten (Zeist) na Holanda.

Notas e referências 
 

Movimento evangélico